Carrizo Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Carrizo Mountain (Kalifornien)	
 Carrizo Mountain (New Mexico)